Tritea puede referirse a varias ciudades de la Antigüedad:

 Tritea, antigua ciudad griega de Acaya.
 Tritea, antigua ciudad griega de Fócide.
 Tritea, antigua ciudad griega de Lócride Ozolia.
Tritea, amante del dios Ares, cuyo hijo Melanipo fundó la ciudad con el mismo nombnre de su madre.